I Lucky Bastardz sono un gruppo hard rock italiano, formatosi in Alessandria nel 2008 per iniziativa dell'ex cantante Geppo (sostituito nel 2013 da Titian) e dal chitarrista Paco. A completare la formazione giunsero il batterista Mark ed il bassista Mr. TNT.

La band usa lo slogan “Double-Kick Engine Rock'n'Roll” per descrivere la propria proposta musicale, ed è appunto nota per la sua straripante energia ed attitudine, scatenata sia in studio di registrazione ma soprattutto in sede Live. Così descrive una loro esibizione il reporter Fabio Vellata, della nota webzine Truemetal.it: "Duri come il cemento, potenti come un caterpillar e determinati come un commando all'assalto".

Il loro stile musicale è ispirato alle band storiche della scena hard rock quali AC/DC, Alter Bridge, Black Stone Cherry, Skid Row, Europe, Soundgarden, Shinedown, Motörhead.

Storia
La band venne formata nel marzo del 2008 da Geppo e da Paco, all'epoca militante nella nota progressive power metal band Secret Sphere. La prima formazione vedeva Evan L.A. al basso e Pippo alla batteria.

Il gennaio del 2009 vede l'arrivò del batterista Mark, già batterista in una tribute band dei Dream Theater (i Miracle & Sleeper).
Con questa formazione, la band calcherà i palchi di tutto il nord Italia, toccando anche il centro e l'estero (qualche data in Germania), partecipando anche a numerosi festival come band di sostegno per Hardcore Superstar, Pino Scotto, Crucified Barbara e Innocent Rosie.

Ad ottobre dello stesso anno uscirà l'album di debutto, intitolato “Hated For Who We Are”, prodotto dall'etichetta svedese Swedmetal e distribuito da Andromeda.

Nel marzo del 2010 ci sarà un nuovo cambio di formazione: Evan L.A. lascerà il posto di bassista a Mr. TNT. Anche quest'ultimo musicista proviene dai Miracle & Sleeper, dove militava lo stesso Mark, che completava la sezione ritmica.
In questo tour la band avrà anche l'occasione di esibirsi in apertura agli show di band come Onkle Tom Angelripper, Crashdïet, Crucified Barbara, Pino Scotto, Strana Officina e Napalm Death. Alla fine del mese di luglio dello stesso anno saranno oltre 100 le esibizioni della band alessandrina solo nei primi due anni di attività.

Il 12 novembre 2010 è stato pubblicato il secondo album, dal titolo “Bite Me, Dude”, in seguito ad un accordo con la Red Pony Records e Audioglobe, trovato durante l'estate. Seguirà un lungo tour, durante il quale la band avrà l'occasione di esibirsi a fianco di mostri sacri quali Obituary, Deicide, Belphegor ed importanti band italiane quali Strana Officina, Skanners, Extrema, Elvenking e Secret Sphere. Degna di nota la partecipazione al programma televisivo "Database" (in onda su 'Rock TV'), presentato da Pino Scotto.

A febbraio 2013 l'importante annuncio di un nuovo cambio di line-up, il cantante-fondatore Geppo lascia la band per motivi personali, sostituito pochi mesi dopo da Titian. A luglio dello stesso anno la prima data con la nuova formazione al "Langhe Rock Festival", dopodiché la band partirà per un brevissimo tour estivo in Lettonia e Lituania. Nel 2014, durante i processi di arrangiamento e pre-produzione del terzo album, la band si esibirà di spalla agli Anthrax.

A gennaio del 2015 esce il terzo album, intitolato "Alwayz On The Run", prodotto e distribuito dall'etichetta greca Sleaszy Rider Records. L'album viene ben accolto dalla critica musicale ed evidenzia un notevole cambio direzione della band: arrangiamenti più curati ed uno stile più personale porta i LBZ a scrollarsi sempre più di dosso quell'etichetta 'Lemmyana' che ne aveva caratterizzato gli esordi, a favore di un Modern Hard Rock in piena regola. Seguiranno moltissime esibizioni in tutta Italia, un mini-tour in Grecia, la prestigiosa apertura a Joe Lynn Turner allo Z7 (Svizzera) e soprattutto il supporto diretto alla seconda parte del tour europeo W.A.S.P. in Germania, Austria, Svizzera e Italia.

Il 5 dicembre 2015 lo storico chitarrista e membro fondatore Paco annuncia il suo ritiro dalle scene per motivi personali. Il posto alle sei corde viene prontamente occupato da Pietro "Pacio" Baggi (Anticlockwise, ex-Methedras).

Formazione

Formazione attuale 
 Titian (Tiziano Spigno) - voce (2013 - oggi)
 Pacio (Pietro Baggi) - chitarra (2015 - oggi)
 Mark (Marco Lazzarini) - batteria (2008 - oggi)
 Mr. TNT (Paolo Torrielli) - basso (2010 - oggi)

Ex componenti 
 Paco (Paolo Gianotti) - chitarra, seconda voce (2008 - 2015)
 Geppo (Giuseppe Accorsi) - voce (2008 - 2013)
 Evan L.A. - basso (2008 - 2010)

Discografia

Album studio 
 Hated For Who We Are - 2009
 Bite Me, Dude - 2010
 Alwayz On The Run - 2015

Demo 
 Double-Kick Engine Rock'n'Roll - 2008

Note

Collegamenti esterni 
 

Gruppi musicali italiani
Gruppi e musicisti del Piemonte
Gruppi musicali heavy metal
Gruppi musicali hard rock
Gruppi musicali thrash metal
Gruppi musicali costituitisi nel 2008
Gruppi musicali in attività